Ла́врик — фамилия. Известные носители:

 
 Лаврик, Алексей Андреевич (род. 2000) — белорусский футболист.
 Лаврик, Андрей Иванович (род. 1974) — белорусский футболист.
 Лаврик, Владимир Георгиевич (1954—2006) — генеральный директор Южкузбассугля.
 Лаврик, Владислав Михайлович (род. 1980) — российский трубач и дирижёр, педагог.
 Лаврик, Иван Иванович (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 Лаврик, Мирела (род. 1991) — румынская легкоатлетка.
 Лаврик, Николай Иванович (род. 1952) — украинский государственный деятель, экс-председатель Черниговской облгосадминистрации.
 
 Лаврик, Ольга Ивановна (род. 1943) — советский и российский биохимик.
 Лаврик, Флорика (1962—2014) — румынская спортсменка.

См. также 
 Лаврики